Radio Frankfurt steht für:
 einen Hörfunksender ab 1945 und Vorläufer des Hessischen Rundfunks, siehe Hessischer Rundfunk#Radio Frankfurt
 einen privaten Hörfunksender seit 2013, siehe Radio Frankfurt (Radio Group)

Siehe auch:
 Radio Frankfurt/Oder